Фокс Чејс има више значења:
 Фокс Чејс (Пенсилванија)
 Фокс Чејс (Кентаки)